

Biologia
 Vita – in biologia, condizione che distingue gli organismi viventi dalla materia inanimata
 Vita – parte del corpo umano, compresa tra fianchi e torace

Geografia
 Vita – comune italiano della Sicilia
 Vita – comune spagnolo della Castiglia e León
 Vita – città dell'India nello stato federato del Maharashtra
 Vita – antica città della provincia romana di Bizacena

Letteratura
 Vita – autobiografia di Benvenuto Cellini
 Vita – biografia di Pietro Giannone
 Vita – romanzo di Melania Mazzucco del 2003
 Vita – opera autobiografica  di Flavio Giuseppe

Musica
 Vita – singolo di Luca Barbarossa del 1985
 Vita – brano musicale Lucio Dalla e Gianni Morandi del 1988
 Vita – singolo di Gigi D'Alessio del 2010 
 Vita – album di Tommy Parisi del 2015
 Vita – singolo de La Rappresentante di Lista del 2021

Persone 
 Alessio Vita (1993) – calciatore italiano
 Anna Vita (1926-2009) – attrice italiana
 Carlo Vita, pseudonimo di Vita Carlo Fedeli (1925-2019) – scrittore e giornalista italiano
 Chimel Vita, propr. Chimel Kiala Vita Nzaka (1983) – ex giocatore di calcio a 5 congolese
 Claudine Vita (1996) – discobola tedesca
 Enrico Vita (1969) – dirigente d'azienda italiano
 Giuseppe Vita (1935) – dirigente d'azienda italiano
 Vincenzo Maria Vita (1952) – giornalista e politico italiano

Altro 
 Vita – nome proprio di persona italiano (femminile di Vito)
 Vita – elemento dei mondi immaginari dei videogiochi
 Vita – periodico italiano dedicato al Terzo settore
 Vita –  film del 2020 diretto da Mohammad Mohammadian
 Vita – concetto filosofico

Pagine correlate 
 De Vita
 Di Vita

Altri progetti